Pere Monràs Vinyes (Sabadell, 1944) es un médico oncólogo y empresario catalán. Ha sido director general de la Corporación Sanitaria Parc Taulí (1986-2003) y presidente de la patronal del sector (2000-2003). Presidente y fundador de Biomimetic Sciences Institute desde 2018.

Biografía 
Hijo de Francesc Monràs y de Teresa Vinyes, nació en Sabadell el 13 de octubre de 1944. Estudió educación secundaria en el centro La Salle Bonanova de Barcelona. Se licenció en medicina y cirugía, en las especialidades de medicina interna y oncología médica. Ejerció en diferentes hospitales de Barcelona (Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau, entre otros), de Girona (Hospital de Santa Caterina) y de Badalona (Hospital Germans Trias i Pujol).

En 1986 aceptó la propuesta de consolidar la agrupación de todos los servicios sanitarios de Sabadell mediante varias instituciones que conformaron la Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell, de la que fue responsable de la dirección médica en los cuatro primeros años y director general hasta 2003. Entre otras actuaciones, dirigió el plan “Programa de Formació en Desenvolupament Organitzacional a Empreses Sanitàries i Socials (MDO) 2000-2002”.

En 2001, Monràs fundó y asumió la presidencia del Cercle per al Coneixement, entidad sin ánimo de lucro con la finalidad de contribuir a la consolidación de la sociedad del conocimiento. Desde su dirección, impulsó la edición del libro “La societat del coneixement. Una oportunitat per Catalunya”. Simultáneamente, por encargo del ayuntamiento de Sabadell presenta el proyecto empresarial para la ciudad “Sabadell Innova. “Campus urbà del coneixement”. Avantprojecte: Les vuit propostes estratègiques del projecte Gran Via Digital (GVD)”.

Siguiendo las consideraciones elaboradas en el Consejo de Ministros de Europa en Lisboa de 2000, Monràs preparó para el Govern de la Generalitat de Catalunya la configuración de un documento para adecuar el territorio y también las actividades de Catalunya con un enfoque de conectividad digital (Med-Arc. El Corredor Mediterrani del Coneixement), de cuyos resultados se hizo presentación en junio de 2003 en la Torre de Collserola de Barcelona.

Posteriormente desarrolló una factoría de conceptos, Hèlix3c (2003), para fomentar la elaboración de conceptos disruptivos; una plataforma tecnológica, Sangaku (2008), enfocada al aprendizaje colaborativo; y una marca de difusión, Espora (2016), con el fin de promover actividades culturales que relacionasen ciencia y cultura.

En 2018 fundó en Barcelona una nueva fundación, el Biomimetic Sciences Institute (BSI). Esta entidad, de la que es presidente, integra las ya citadas Helix3c, Sangaku y Espora (donadas por Monràs al instituto), y se dedica a la construcción de un metamodelo relacional de inspiración biomimética y a su difusión.

En 2021 se unió a la Red Internacional, Interuniversitaria e Interinstitucional de Estudios sobre Biomímesis (RI3).

Es autor del libro “Del error al asombro. El encuentro entre la cultura y la ciencia”, en coautoría con Jorge I. Aguadero Casado, ilustrado por Agustí Puig (TEELL).

Referencias 

Médicos de España
Empresarios de España